

События 
 Немецкий композитор Иоганн Кристоф Пепуш переезжает в Лондон.
 Антонио Вивальди становится дирижёром оркестра и руководителем концертов () в венецианской церкви Ла Пьета.
 Иоганн Якоб Бах стал гобоистом в армии шведского короля Карла XII, вдохновив своего брата Иоганна Себастьяна Баха написать «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» BWV 992.
 Немецкий поэт и либреттист Кристиан Фридрих Хунольд написал либретто одной из первых протестантских страстных ораторий «Истекающий кровью и умирающий Иисус» ().
 5 декабря — Во время одного из премьерных спектаклей оперы Иоганна Маттезона «Несчастная Клеопатра» происходит бурная ссора между композитором и его другом Георгом Фридрихом Генделем, которая переросла в дуэль (по другим данным в драку.

Классическая музыка 
 Райнхард Кайзер — страстная оратория «Истекающий кровью и умирающий Иисус» ().
 Иоганн Себастьян Бах — кантата «К Тебе, Господи, возношу душу мою» (), BWV 150.
 Томазо Альбинони — Op. 4, 6 Sonates da chiesa for violin & B.C.

Опера 
 Иоганн Маттезон — «Несчастная Клеопатра» ().
 Карло Франческо Поллароло () — Irene (переделана Доменико Скарлатти для исполнения в Неаполе).

Родились 
 7 мая — Карл Генрих Граун, немецкий композитор и певец (умер 8 августа 1759).
 11 июня — Жозе Антониу Карлуш де Сейшаш (), португальский органист и композитор (умер 25 августа 1742).
 2 октября — Франтишек Тума (), чешский барочный органист и композитор (умер 30 января 1774).
 31 декабря — Карл Готхельф Герлах (), немецкий органист, музыкальный руководитель лейпцигской Нойекирхе с 1729 до своей смерти (умер 9 июля 1761).
Вероятно — Клод Паризо (), французский органостроитель (умер 3 марта 1784).

Умерли 
 7 февраля — Леди Мэри Деринг (), английский композитор (родилась 3 сентября 1629).
 23 февраля — Георг Муффат, немецкий композитор и органист эпохи барокко, выходец из Савойи (родился 1 июня 1653).
 24 февраля — Марк-Антуан Шарпантье, французский композитор и певец (родился в 1643).
 25 февраля — Изабелла Леонарда, итальянская аббатиса и композитор церковной музыки (родилась 6 сентября 1620).
 11 апреля (похоронен) — Георг Кристоф Штратнер (), немецкий музыкант и композитор духовной музыки, друг и коллега И. С. Баха в Люнебурге (родился в 1644 или 1645).
 3 мая — Генрих Игнац Франц фон Бибер, австрийский композитор и скрипач родом из Богемии (родился 12 августа 1644).
 6 сентября — Франческо Провенцале (), итальянский композитор эпохи барокко и педагог (родился 15 сентября 1624).
 2 ноября — Иоганн Якоб Вальтер (), немецкий скрипач и композитор (родился в 1650).
 16 ноября — Шиккадевараджа Вадияр (Chikkadevaraja Wodeyar), правитель княжества Майсур, композитор и теоретик музыки (родился 22 сентября 1673).
Дата неизвестна — Селим I Герай, крымский хан, известный также как поэт и музыкант (родился в 1631).

См. также

Примечания